Stefan Lambov Danaïlov (en bulgare Стефан Ламбов Данаилов, translittération internationale Stefan Lambov Danailov), né le  à Sofia et mort le  dans la même ville, est un acteur bulgare qui s'est lancé plus tard dans une carrière politique et a été de 2005 à 2009 ministre de la Culture du gouvernement de Sergej Stanišev. Il est membre du Parti socialiste bulgare (PSB).

Biographie 

Stefan Danaïlov est né le  à Sofia. Enfant, il rêve de faire carrière dans la marine marchande, car la mer l'attire, bien qu'il n'ait pas le pied marin. Sa mère est originaire de Loveč, son père du village de Rajkovo dans les Rhodopes. 

Sa première apparition à l'écran eut lieu en 1956, dans le film de fiction Les traces demeurent. Pendant son service militaire, il envisage de poser sa candidature pour des études d'histoire, mais l'acteur Ivan Kondov (1925-2004), devenu entretemps le mari de sa sœur, lui conseille d'étudier à l'Institut supérieur d'art théâtral et cinématographique Krăsto Sarafov (VITIZ) de Sofia (aujourd'hui Académie nationale d'art théâtral et cinématographique Krăsto Sarafov, NATFIZ). 
 
En 1963, il est admis dans la classe d'art dramatique du professeur Stefan Sărčadžiev (1912-1965). Après sa mort, Danailov étudie auprès du metteur en scène Metodi Andonov (1932-1974) et du professeur Anastas Mihajlov. Après la fin de ses études en 1966, il commence à travailler au Théâtre N. O. Masalitinov de Plovdiv.

Il joua ses premiers rôles cinématographiques dans les films Lundi matin, La Mer (1967) et Parfumé aux amandes (1967). Sa participation au film Premier messager (1968), dans le rôle d'Ivan Zagubanski, accroît encore sa popularité, consacrée par la série télévisée À chaque kilomètre (1969). Dans le rôle du major Dejanov, il reste dans le souvenir d'un très large public en Bulgarie. Entre la première et la deuxième époque de la série, il joue dans les films Le Prince (1970) et Les Anges noirs (1970). 

Peu après, il abandonne le théâtre pour se consacrer entièrement au cinéma. Cependant, en 1973, il revient sur la scène théâtrale, pour rejoindre la troupe du Théâtre de l'armée bulgare, et, à partir de 1979, il entre au Théâtre national Ivan Vazov, tout en continuant à tourner dans des productions cinématographiques et télévisées. 
 
Après le rôle du major Dejanov, le jeune premier Danailov interprète de nombreux autres rôles qui restent dans toutes les mémoires bulgares. Conscient du caractère éphémère et trompeur des succès rapides, il cherche en quelque sorte une compensation dans l'interprétation des personnages les plus divers, exigeant une grande présence scénique. Le film de Nikola Korabov Ivan Kondarev (1974) constitue l'une de ses meilleures performances à l'écran. 

Après la démission de Todor Jivkov le , il continue à s'affirmer, sur la scène comme à l'écran. La première de Lorenzaccio connaît un succès phénoménal, et sa participation à la série italienne La Mafia, dans laquelle il joue aux côtés de Michele Placido, le fait connaître également à l'étranger.
 
En 1994, il est cofondateur de la fondation Avanscena et depuis 1996, il est président de l'Institut international du théâtre de la Méditerranée (IITM).

Il a participé à plus de 80 films et s'est vu décerner un grand nombre de prix dans des festivals bulgares de théâtre et de cinéma. Ainsi, il a été lauréat en 1969 du prix du festival du cinéma bulgare de Varna du meilleur rôle masculin pour Le Prince et Les Anges noirs. En Tchécoslovaquie, il s'est vu décerner le titre d'acteur le plus populaire de l'année 1976. 

Depuis 1988, il enseigne l'art dramatique à l'Académie nationale d'art théâtral et cinématographique Krăsto Sarafov (NATFIZ), avec le titre de maître de conférences (доцент) à partir de 1996, puis de professeur à partir de 1999.

Le professeur Danaïlov est chevalier de la plus haute décoration décernée pour des contributions à la culture bulgare, l'ordre de Stara Planina, et, en 2002, le ministère de la Culture bulgare lui a décerné le prix Païssiï de Hilendar pour sa contribution exceptionnelle à la culture bulgare.

Carrière politique 
Stefan Danaïlov a été membre du Parti communiste bulgare (PCB). Il a été secrétaire du parti au Théâtre national Ivan Vazov.

Il a été délégué aux  (2000),  (avril 2005) et  (décembre 2005) congrès du PSB

Du  au , il a été ministre de la Culture de la république de Bulgarie dans le gouvernement de Sergej Stanišev.

Filmographie

Notes et références 

 Cet article utilise le système de l'Organisation des Nations unies de translittération de l'alphabet cyrillique (également appelé « système scientifique de translittération »), le seul qui constitue une norme scientifique internationalement reconnue.

Liens externes 

  
  
  
   Site officiel du cours d'art dramatique du professeur Stefan Danaïlov
  Fiche sur Stefan Danaïlov sur kino.dir.bg

Naissance en décembre 1942
Naissance à Sofia
Acteur bulgare de cinéma
Personnalité du Parti socialiste bulgare
Ministre bulgare de la Culture
Décès à 76 ans
Décès à Sofia
Décès en novembre 2019